Eduardo Zamacois (Pinar del Río, 17 de fevereiro de 1873 - Buenos Aires, 31 de dezembro de 1971) foi um escritor espanhol.

Aos 19 anos, publicou seu primeiro livro, A Enferma. Depois, publicou várias obras sendo reconhecido como o primeiro a trazer da França e a cultivar a novela picaresca, a novela erótica artística, em cru realismo, ao qual ele acrescentou a psicologia, o decoro elegante, a força humana, a graça artística. De suas obras, citam-se: De Carne e Osso, Horas Cruéis, La Cita, A Loucura e a Morte, e outras.

Obras
La enferma (1895)
Consuelo (1896)
Punto negro (1897)
Incesto, (1900)
El seductor (1902)
Memorias de una cortesana (1904)
Sobre el abismo (1905)
Las confesiones de un niño decente (1916)
Memorias de un vagón de ferrocarril (1925)
Las raíces (1934)
Los muertos vivos (1935)El asedio de Madrid (1938)Un hombre que se va.... (1964) (memórias)Desde mi butacaEl teatro por dentro Bibliografía 
José Ignacio Cordero, La obra literaria de Eduardo Zamacois''.

Ligações externas
 

 
Tesis sobre el autor
 Э. Замакоисъ. Висенте Бласко Ибаньесъ. Критико-біографическій очеркъ. Москва. 1911.

Naturais de Pinar del Río
Escritores da Espanha